Coyuca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coyuca de Catalán (ort), Guerrero, 
 Coyuca de Benítez (ort), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar